Кра́сная Поля́на () — посёлок в составе Волковичского сельсовета Чаусского района Могилёвской области Белоруссии.

Население 
 2010 год — 15 человек

Примечания

Ссылки 
 Населённые пункты Республики Беларусь
 Национальное кадастровое агентство Республики Беларусь
 Государственный комитет по имуществу Республики Беларусь

Населённые пункты Чаусского района